Suddeth ist der Familienname folgender Personen:

 J. Allen Suddeth (* 1952), US-amerikanischer Stuntman, Kampfchoreograf und Bühnenkampflehrer
 Lauren Alaina Suddeth (* 1994), US-amerikanische Countrysängerin
 Greg Suddeth (1953–2008), US-amerikanischer Drehbuchautor